Галия́ Баязи́товна Изма́йлова (, ; 1923, Томск — 2010, Ташкент) — советская и узбекская балерина, танцовщица, балетмейстер, хореограф, педагог; народная артистка СССР (1962), лауреат Сталинской премии II степени (1950).

Биография 
Галия Измайлова родилась 12 февраля 1923 года (по другим источникам — 12 декабря) в Томске, в татарской семье.

В 1931 году, после смерти отца, уехала в Ташкент вместе с матерью.

Танцевальная карьера началась в 11 лет. Участвовала в конкурсе любителей танца, когда её заметили профессионалы и пригласили в только что открывшуюся школу балета.

В 1935—1941 годах училась в Узбекской республиканской балетной школе (ныне Ташкентская государственная высшая школа национального танца и хореографии).

С 1941 года — балерина Узбекского театра оперы и балета (ныне Большой театр имени Алишера Навои) в Ташкенте. Была прима-балериной, исполняла главные партии. Всего на её счету 45 ролей.

В 1947 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Праге получила первую премию за исполнение узбекского (бухарского) танца под названием «Занг».

Гастролировала по многим городам СССР и за рубежом (в 35 странах мира, в т.ч. Китай, Германия, Румыния, Франция, Англия, Ливан, Сирия, Норвегия, Индия, Бирма, США).

Была известна в мире как исполнительница народных узбекских танцев, а также народных танцев восточных стран. В репертуаре хорезмские, бухарские, памирские, ферганские, китайские, индийские, арабские, корейские и другие танцы.

В 1958 году окончила режиссёрский факультет Ташкентского театрально-художественного института им. А. Островского (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана) и начала балетмейстерскую деятельность.

С 1977 по 1985 год — главный балетмейстер, с 1985 — балетмейстер Государственного Академического Большого Театра оперы и балета им. А. Навои. Поставила 30 спектаклей как балетмейстер.

Воспитала десятки талантливых учеников, обучала их секретам танцевального искусства.

Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 6-7 созывов.

Умерла 2 октября 2010 года в Ташкенте на 88-м году жизни. Похоронена на Чигатайском кладбище.

Семья 
 Сын — Джалал Эд-Дин (или Шерзод)
 Внучка — Мария, проживают в Ташкенте.

Награды и звания 
 Народная артистка Узбекской ССР (1951)
 Народная артистка СССР (1962)
 Сталинская премия II степени (1950) — за исполнение узбекских танцев
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1970)
 Два ордена Ленина (1951 и 1959)
 Орден «Знак Почёта»
 Орден «Мехнат шухрати» (Узбекистан, 2003)
 Орден «Дустлик» (Узбекистан) (1998)
 Медаль «Шухрат» (Узбекистан) (1997)
 Медали.

Творчество

Балетные партии 
 
  — «Ак-Биляк» С. Н. Василенко — Семург
  — «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Аврора
  — «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева — Мария, Зарема
  — «Коппелия» Л. Делиба — Сванильда
  — «Дон Кихот» Л. Минкуса — Китри
  — «Красный мак» Р. М. Глиэра — Тао Хоа
 ,  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Одетта-Одиллия
  — «Эсмеральда» Ц. Пуни — Эсмеральда
  — «Балерина» Г. А. Мушеля — Гульнара
  — «Берег счастья» А. Э. Спадавеккиа — Наташа
  — «Жизель» А. Адана — Жизель
  — «Маскарад» Л. А. Лапутина — Нина
  — «Шехерезада» на музыку Н. А. Римского-Корсакова — Шехерезада
  — «Болеро» М. Равеля — Кармен
  — «Дон Жуан» Л. В. Фейгина — Хуанита
  — «Сорок девушек» Л. В. Фейгина — Гулиам
  — «Лейли и Меджнун» И. И. Акбарова — Лейли
  — «Амулет любви» М. Ашрафи — Чундари
  — «Кармен-сюита» на музыку Ж. Бизе — Кармен
 «Спартак» А. И. Хачатуряна — Эгина

Постановки 
 
  — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского (совм. с Г. Завьяловым)
  — «Мечта» И.И. Акбарова (совм. с Г. Завьяловым)
  — «Шехерезада» на музыку Н. А. Римского-Корсакова (совм. с Г. Завьяловым)
  — «Штраусиана» на музыку И. Штрауса (совм. с Г. Завьяловым)
  — «Болеро» М. Равеля (совм. с Г. Завьяловым)
  — «Кашмирская легенда» Г. А. Мушеля
  — «Лейли и Меджнун» И. И. Акбарова
  — «Амулет любви» М. Ашрафи (совм. с А. Л. Андреевым)
  — «Легенда о любви» А. Д. Меликова
 «Дон Кихот» Л. Минкуса
 «Кармен» Ж. Бизе
 «Корсар» на музыку А. Адана, Лео Делиба, Р. Дриго, Ц. Пуни
 «Раймонда» А. К. Глазунова
 «Эсмеральда» Ц. Пуни
 «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева
 «Бахор» (танцевальная сюита) на музыку Т. С. Садыкова

В качестве балетмейстера поставила танцы для опер «Дилором» М. А. Ашрафи (1958), Князь Игорь А. П. Бородина, «Пиковая дама» и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, «Фауст» Ш. Гуно, «Омар Хайям» М. Бафоева, «Лейли и Меджнун» Р. М. Глиэра и Т. С. Садыкова, «Зебуннисо» С. Джалиля и других спектаклей, десятки танцевальных миниатюр и народных танцев, в т.ч. национальные танцы «Муножот», «Тановар», «Дилхирож».

Фильмография 
  — Королева Бельгии Елизавета в Советском Союзе (документальный)
  — Очарован тобой — эпизод
  — В этот праздничный вечер
  — Где ты, моя Зульфия? — исполнение танцев
  — Восточное сказание — исполнение танца
  — И ещё одна ночь Шахерезады… — эпизод
  — Новые сказки Шахерезады — эпизод
  — Последняя ночь Шахерезады — эпизод
  — Не оставляй меня одну… — эпизод

Примечания

Ссылки 
 Галия Баязитовна Измайлова 
 Галия Измайлова: звёздная судьба девочки из Томска

Литература 
 Авдеева Л. А. «Галия Измайлова» /Ташкент: Изд-во Литературы и искусства, 1975.
 Самиг Абдукаххар. «Галя Измайлова. Народная артистка Уз.ССР. Очерк». — Ташкент: Госиздат УзССР, 1953. — [на узб.языке] 

Выпускники Ташкентского хореографического училища
Выпускники Ташкентского театрального института
Персоналии:Большой театр оперы и балета им. Алишера Навои
Хореографы народно-сценического танца
Женщины-хореографы
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Похороненные на Чигатайском кладбище